МАИР:

 МАИР — металлургическая промышленная группа
 МАИР — Международное агентство по изучению рака